Die Carinthian Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Villach. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 17. bis 22. Mai 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Sportveranstaltung in Villach
Tennisturnier in Österreich